Aspley kan syfta på:

 Aspley, Nottinghamshire – en ort i Nottingham, Nottinghamshire, England
 Aspley, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Aspley, West Yorkshire – en ort i West Yorkshire, England
 Aspley Guise – en ort och civil parish i Bedfordshire, England
 Aspley Heath – en ort och civil parish i Bedfordshire, England